Als Hecksporn bezeichnet man in der Fliegerei:

 Einen Schleifsporn, der insbesondere bei Segelflugzeugen früher anstelle des heute üblichen Spornrades verwendet wurde, siehe Fahrwerk (Flugzeug)
 Eine Einrichtung zum Schutz des Rumpfes im Falle eines Tailstrikes, siehe Tailbumper.